Membres de la famille dynastique alaouite du Maroc :
 Moulay Rachid (1631-1672), sultan (1666-1672) ;
 Moulay Rachid (né en 1970), prince et fils cadet de Hassan II (roi du Maroc de 1961 à 1999), frère de Mohammed VI.
 Moulay Rachid, un des arrondissements de la commune urbaine de Casablanca, au Maroc.
 La préfecture de Moulay Rachid, à laquelle est rattaché l'arrondissement casablancais Moulay Rachid.

Homonymie de toponyme
Homonymie de personnes